Korowkin (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Nikita Sergejewitsch Korowkin (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Pawel Petrowitsch Korowkin (1913–1985), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Korowkin-Approximation